Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 15. Wahlperiode (1993–1997) auf.

Siehe auch 
Wahlergebnis und Sitzverteilung in der Hamburgischen Bürgerschaft/15. Wahlperiode
Hamburgische Bürgerschaft

 16